

Pseudonyme 

 Sarah Rafale (18..-19..), actrice de théâtre et de cinéma française.

Sports 
 Rafales de Québec, ancienne franchise de hockey sur glace.

Toponymes 
 Ráfales, une commune d’Espagne.

Titres 
 Rafale, magazine électronique underground.
 Rafales, série de bande dessinée franco-belge

Cinéma 
 Rafales, film québécois d'André Melançon sorti en 1990

Véhicules 
 Dassault Rafale, avion militaire français ;
 Caudron C.460 Rafale, avion monomoteur monoplace de course français.

Météorologie 
 Rafale, phénomène météorologique ;
 Front de rafales, ligne organisée de vents violents sortant d'un orage ;
 Rafale descendante, courant aérien descendant intense sous un orage ;

Technique 
 Rafale mode de tir des armes à feu automatiques, qui permet le tir consécutif de plusieurs munitions.
 Rafale, technique photographique inspirée des armes, qui permet la prise consécutive de plusieurs images.

